Mattew Hughes (o Matt) – scrittore canadese naturalizzato britannico
 Mattew Hughes – atleta canadese

Pagine correlate 
Matt Hughes